Кери Рид је освојила турнир. У финалу је савладала Дајану Фромхолц са 7:5, 6:2.

Носиоци 

  Дајана Фромхолц (финале)
  Кери Рид (победница)
  Хелен Гурлеј (полуфинале)
  Бетси Нејџелсен (прво коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 

Отворено првенство Аустралије у тенису јануар 1977.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно